Анатолий Петрович Дьяченко (род. 5 декабря 1946, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский учёный-правовед, специалист в области уголовного права и криминологии. Доктор юридических наук (1993), профессор (1996). Является известным специалистом в области изучения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.

Биография 
Анатолий Дьяченко родился 5 декабря 1946 года в Москве. Его родители были военными, участниками Великой Отечественной войны. Учась в школе Анатолий проявил склонность к изучению предметов с гуманитарным уклоном. После окончания школы служил в Вооружённых силах СССР. После окончания службы поступил во Всесоюзный заочный юридический институт. Одновременно с учёбой в вузе работал на должности секретаря судебного заседания в районном суде Москвы, а затем с 1968 года работал в Московской городской прокуратуре. В 1970 году он окончил вуз и продолжил работать в прокуратуре, где сначала был следователем, а затем старшим следователем. Начиная с 1973 года и на протяжении четырёх лет совмещал работу с учёбой на заочном отделении аспирантуры Всесоюзного заочного юридического института. Начиная с 1977 года работал в системе органов МВД СССР.

Работая в прокуратуре, заинтересовался изучением уголовно-правовой оценки изнасилования. На следующий год после окончания аспирантуры успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук под научным руководством профессоров Мирона Гельфера и Алексея Игнатова на тему «Проблемы ответственности и применения наказания за изнасилование по советскому уголовному законодательству». Защитив диссертацию, Дьяченко не оставил исследование данного вопроса и в начале 1980-х годов опубликовал ряд работ в продолжение раскрытия этой тематики. Одной из работ, в которой Дьяченко продолжал исследовать изнасилования, стала монография «Проблемы борьбы с изнасилованием», которая была издана в 1981 году. В этой работе он проанализировал правовые позиции Верховного суда и зарубежное законодательство об изнасиловании. Одним выводов, сделанных в монографии, было то, что необходимо бороться с изнасилованиями не путём ужесточения наказания за их совершение, а путём профилактики — устранения факторов, способствующих изнасилованиям, что по мнению автора, могло бы предотвратить само преступление. В 1983 году ему было присвоено учёное звание доцента.

В 1993 году состоялась защита докторской диссертации по теме «Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений», научным консультантом этой работы выступил профессор Генрих Миньковский. При работе над докторской диссертацией Дьяченко не только всесторонне исследовал данную тему, проанализировав труды учёных — представителей различных областей юридических, социологических и медицинских наук, но ещё и изучил уголовные дела в отношении около 2000 преступников, которые были осуждены за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, и опросил около 2200 судей, сотрудников МВД, исправительно-трудовых учреждений, адвокатов и учёных, а также «провёл беседы» с 350 осуждёнными за указанные преступления.

Научные взгляды 
А. П. Дьяченко является сторонником статистического метода исследования. Также он считает важной для исследований позиции Верховного Суда относительно конкретных преступлений, криминологическую характеристику подсудимого и виктимологическую характеристику потерпевшего, а также изучения опыта иностранного законодательства. Учёный никогда не менял своих научных взглядов

Личная жизнь 
Жена Галина. Анатолий Петрович увлекается изучением истории, делая акцент на изучении XX века. Его любимыми литераторами являются Константин Бальмонт, Андре Моруа, Юрий Нагибин и Фёдор Тютчев.

Примечания

Литература 
 Анатолию Петровичу Дьяченко 65 лет! // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012.

Ссылка 
 Страница на сайте ИГП РАН

Правоведы России
Криминологи
Выпускники МГЮА